La loi organique 5/1982, du , portant statut d'autonomie de la Communauté valencienne (, ), plus couramment appelée statut d'autonomie de la Communauté valencienne (, ), est une loi organique espagnole qui constitue le statut d'autonomie de la communauté autonome de la Communauté valencienne.

Entrée en vigueur le , elle a été révisée à .

Cadre 
La Constitution du Royaume d'Espagne du  reconnaît .

Dans son article 143, elle dispose que . L'article 147 précise que .

Historique

Régime d'autonomie provisoire 

À Castellón de la Plana le , les présidents des députations provinciales d'Alicante, de Castellón et de Valence s'accordent pour demander au gouvernement de .

Après les élections constituantes du , députés et sénateurs des trois provinces valenciennes forment la Plénière des parlementaires (). Les travaux de cette instance s'attachent à avancer vers la reconnaissance du droit à l'autonomie et à la mise en place d'un régime autonome provisoire dans l'attente de l'adoption de la future Constitution. Le , le conseil des ministres adopte un décret-loi, publié une semaine plus tard, approuvant le régime d'autonomie provisoire du  (Régimen Preautonómico del Pais Valenciano).

Le décret-loi crée l'Assemblée des parlementaires et le Conseil (Consell). En parallèle, un décret institue deux commissions mixtes, l'une entre les députations et le Conseil, l'autre entre l'administration de l'État et le Conseil. Leur objectif est d'approuver les accords concernant les transferts de fonctionnaires, d'activités et de services entre les différentes institutions. Le Conseil est officiellement constitué le , comprenant  : un représentant de chaque députation et  des Cortes Generales.

Élaboration du projet 

Le , le Conseil remet au Congrès des députés et au ministère de l'Administration territoriale une demande soutenue par 95 % des communes des trois provinces d'accession à l'autonomie, dans l'objectif de constituer une communauté autonome dans le cadre de l'article 151 de la Constitution (cet article permet aux communautés d'obtenir immédiatement un plus grand nombre de compétences, et non cinq ans après leur création). Cette possibilité est cependant refusée et la création de la communauté valencienne est engagée au titre de l'article 143, qui organise une autonomisation territoriale plus lente. En conséquence, est créée la , qui voit l'élaboration et l'analyse simultanées du statut d'autonomie et d'une loi organique de transfert de certaines compétences de l'État, donnant ainsi à la future communauté autonome les mêmes responsabilités que celles créées sur le fondement de l'article 151.

Au cours de l'année , le groupe de travail de l'Assemblée des parlementaires élabore un projet de statut d'autonomie, qui prend le nom de  (Estatuto de Benicasim), en référence à la ville où les rapporteurs se réunissaient. Au mois de , une assemblée de parlementaires et députés provinciaux adopte le projet, alors que d'importants désaccords subsistent sur la dénomination du territoire, son drapeau ou le statut du valencien. Le projet prévoit ainsi la constitution du  (País Valenciano), dont le drapeau est constitué d'une frange bleue à l'anse (acceptant la principale revendication du blavérisme) comprenant les armoiries du Conseil.

Adoption 
Le texte est remis le  au président du Congrès par le président du Conseil Enrique Monsonís et celui de l'Assemblée des parlementaires Antonio García Miralles. Publié au Bulletin officiel des Cortes Generales le , le projet de statut est transmis à la commission constitutionnelle, qui désigne le  son groupe de travail. La commission approuve son rapport le , qui propose notamment que la communauté porte le nom de  (Reino de Valencia). Tout au long de leurs cinq semaines de travail, les  n'ont retenu que les amendements faisant l'objet d'une unanimité au sein des forces politiques parlementaires.

Lors de la séance plénière du , les députés rejettent l'article  du projet de loi, faisant tomber le rapport de la commission par  contre et . Approuvé par les centristes et les conservateurs, le texte est repoussé par les socialistes, les communistes, les nationalistes basques et catalans. Les débats révèlent de profonds désaccords sur la dénomination du territoire, ses symboles et les pouvoirs des trois députations provinciales. La commission reprend ses travaux et propose une version alternative du statut le , dans laquelle apparaît le nom définitif de  (Comunidad Valenciana). Les députés centriste Fernando Abril et socialiste Alfonso Guerra, acteurs de l'ombre de l'élaboration de la Constitution, jouent un rôle majeur dans l'obtention d'un consensus entre leurs groupes parlementaires respectifs. Une semaine plus tard, le projet de loi organique est approuvé par  pour et .

Remis le  au Sénat, le projet de statut est approuvé sans modification en commission le  suivant. La session plénière valide ce choix le  et la loi organique est promulguée par  le . Elle est publiée neuf jours plus tard.

Révisions 
Le statut a été révisé à six reprises, deux fois pour des modifications institutionnelles et trois fois pour des raisons fiscales. La révision de  a consisté en une refonte complète du texte statutaire de , sans pour autant abroger la loi de .

Réforme de  
Le , tous les partis représentés au Parlement valencien proposent la création d'une commission spéciale d'étude de la réforme du statut d'autonomie, approuvée six mois plus tard à l'unanimité. Le rapport du groupe de travail est adopté par la commission spéciale le , puis par le Parlement dans son ensemble six jours après. Le , les députés régionaux valident la proposition de loi de réforme statutaire, la Gauche unie (EU-L'Entesa) votant contre.

Le texte est enregistré le  au Congrès des députés et pris en considération le  par  pour et . La commission constitutionnelle installe un groupe de travail deux mois plus tard, et adopte le rapport de ce dernier le . Le texte amendé est adopté en séance plénière le  par  pour et . La référence à la langue valencienne suscite des critiques des nationalistes catalans et motive leur opposition. Le , le Sénat approuve sans changement le projet de réforme, par  pour et .

Les principales modifications apportées tendent à rapprocher la Communauté valencienne du régime d'autonomie de la Catalogne. Parmi les changements, le président de la Généralité obtient la faculté de prononcer la dissolution du Parlement et les futures réformes statutaires devront  être soumises à référendum. Le nouveau statut fait explicitement référence à l'Académie valencienne de la langue (AVL), établit le valencien comme , et efface la référence à  pour simplement indiquer que le territoire constitue  en tant qu'héritier du Royaume de Valence.

Contenu

Principes généraux 
Le statut proclame l'autonomie de la Communauté valencienne, formée des provinces d'Alicante, de Castellón et de Valence, avec Valence comme capitale. Il inscrit l'histoire du territoire dans celle du royaume de Valence. Il recrée la Généralité (Generalitat) comme institution de gouvernement propre, formée par le Parlement (Les Corts), le président de la Généralité et le Conseil (Consell). Les parlementaires assument le pouvoir législatif, fiscal, budgétaire et de contrôle du gouvernement, tandis que le président exerce la direction du gouvernement décentralisé et la représentation du territoire, partageant avec le Conseil le pouvoir exécutif. Le valencien est reconnu comme langue propre de la Communauté, et co-officielle avec l'espagnol, tandis que le droit foral civil relève de la compétence normative du Parlement et doit faire l'objet d'une protection spéciale.

Structuration 
Le statut d'autonomie est organisé ainsi :

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Statut d'autonomie
 Parlement valencien
 Président de la Généralité valencienne ; Conseil de la Généralité valencienne
 Fors de Valence
 Statut de Benicàssim
 Valencianisme

Liens externes 
  Site Internet de la Généralité valencienne

Politique dans la Communauté valencienne
Valence